Cyclocross Loštice 2014 (januari)
 Cyclocross Loštice 2014 (september)